Брайан Ли Кардинал (, род. 2 мая 1977 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Кардинал — чемпион НБА 2011 года, выступая за «Маверикс», и обладатель Еврокубка 2003 года, который он завоевал вместе с испанским клубом «Валенсия».

Профессиональная карьера 
Кардинал был выбран под 44 номером на драфте НБА 2000 года клубом «Детройт Пистонс». Во время своего первого сезона он вышел на площадку всего в 15 играх. Его лучшей игрой в сезоне стал поединок против «Торонто Рэпторс» 11 апреля 2001 года, когда он набрал 9 очков и сделал 4 подбора и 3 перехвата за 18 минут. Всего за два сезона в «Пистонс» он сыграл в 23 матчах.

Даллас Маверикс (2010—2012) 

27 сентября 2010 года Кардинал подписал контракт с «Даллас Маверикс» с которой в 2011 году стал чемпионом НБА, победив в финале «Майами Хит» в 6 матчах.

Статистика в НБА

Ссылки 
 NBA.com player profile
 Purdue profile
 Stats at basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Даллас Маверикс»